Riqueti ist der Familienname folgender Personen:

 André Boniface Louis Riquetti de Mirabeau (1754–1792) 
 Honoré Gabriel de Riqueti, comte de Mirabeau (1749–1791), französischer Politiker, Physiokrat, Schriftsteller und Publizist in der Zeit der Aufklärung
 Victor Riquetti (Victor Riqueti; 1715–1789), französischer Volkswirt (Physiokrat) und Schriftsteller